Luvironza ist der Name von:

 Luvironza (Berg)
 Luvironza (Fluss)